Восьмилучевы́е кора́ллы, или октокораллы или альциона́рии  — подкласс коралловых полипов (Anthozoa). Для большинства представителей характерно образование колоний из миниатюрных полипов (обычно не более 1 см). Строение полипов сравнительно единообразно, характерно наличие венчика из восьми щупалец и восьми мезентериальных перегородок. Скелет, как правило, представлен залегающими в мезоглее известковыми склеритами и несклеритными известковыми элементами, часто имеется твёрдая (роговая, известковая или смешанная) ось; в немногих случаях известковый скелет образует трубчатые чашечки или плотный полипняк с чашечками. В жизненном цикле присутствует непитающаяся планктонная личинка.

Таксономия 

Альционарии считаются монофилетическим подклассом, это означает, что все содержащиеся в нём виды происходят от общего предка, но отношения между подразделениями не известны.

Подкласс включает мясистые кораллы (Alcyonidae), морские перья (Pennatulidae), горгониды (Gorgonidae), органчики (Tubiporidae), Helioporidae.

Горгониды и морские перья встречаются в ископаемом состоянии уже в меловом периоде, Helioporidae уже в силурийском и девонском, там же попадаются и некоторые роды близкие к органчикам.

Литература 
 «Биологический энциклопедический словарь.» Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. — 2-е изд., исправл. — М.: Сов. Энциклопедия, 1986.

Примечания

Ссылки